Mercedes-Benz R-Klasse (interne Bezeichnung: Baureihe 251) heißt eine Oberklasse-Großraumlimousine, die zwischen 2005 und 2017 von Mercedes-Benz gebaut wurde.

Sie wurde 2005 auf der New York International Auto Show erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Bereits 2002 wurde ein sehr ähnliches Konzept-Fahrzeug namens Vision GST vorgestellt. Mercedes-Benz selbst bezeichnete die R-Klasse zunächst als „Grand Sports Tourer“, kurz GST. 2007 wurde die Bezeichnung in „SUV-Tourer“ geändert; parallel dazu wurde die Baureihe 251 überarbeitet. In den USA, dem Hauptabsatzmarkt der R-Klasse, begann die Auslieferung im Herbst 2005, in Europa 2006.

Mitte 2012 wurde die R-Klasse vom US-Markt genommen, Mitte Oktober desselben Jahres auch von fast allen übrigen Märkten. In China wurde die R-Klasse als Langversion noch bis 2018 angeboten. Produziert wurden die Fahrzeuge bis Anfang 2015 von Mercedes-Benz U.S. International in Vance bei Tuscaloosa (Alabama/USA). Ab Sommer 2015 wurde die R-Klasse bei AM General in Mishawaka, Indiana/USA für den chinesischen Markt gefertigt. Von 2005 bis heute wurden etwa 200.000 Fahrzeuge gebaut.

Technik 
Die R-Klasse wurde 2005 als eine neue, eigene Fahrzeugkategorie vorgestellt. Sie teilt sich mit der M-Klasse die technische Basis und wurde in einer Kurzversion (Fahrzeuglänge 4922 mm) und einer Langversion (5157 mm) angeboten. Die internen Typbezeichnungen lauten W 251 (Kurzversion) und V 251 (Langversion). Die leistungsstärkeren Modelle der R-Klasse wurden serienmäßig mit Allradantrieb ausgerüstet und tragen die Zusatzbezeichnung 4Matic, die schwächeren Modelle wurden auch mit Hinterradantrieb angeboten. Die R-Klasse hat serienmäßig ein Tankvolumen von 80 l.

Die R-Klasse hat sechs (4+2) Sitze, mit Mittelkonsolenkasten oder Einzelarmlehen in Reihe Zwei. Bei umgeklappter Rücksitzbank steht ein Laderaumvolumen von 2001 Liter (Kurzversion) bzw. 2436 Liter (Langversion) zur Verfügung. Seit April 2007 war auch eine Version mit 5+2-Sitzen erhältlich.

Unterscheidung W / V: Die Variante V ist durch eine verlängerten Fondtüre mit längerer Zierleiste sowie des größeren Abstandes zwischen Tankdeckel und Fondtürspalt zu identifizieren. Dabei vergrößert sich die Beinfreiheit in Reihe Zwei sowie der Kofferraum bei aufgerichteten Rücklehnen der Reihe Drei.

Kleine Modellpflege (2007–2010) 
Bereits ein Jahr nach der Markteinführung erhielt die R-Klasse eine Modellpflege. Das zuvor gegen Aufpreis erhältliche „AMG-Sportpaket“ war seitdem Teil der Serienausstattung. Andere Schürzen an der Front und am Heck änderten die Erscheinung der R-Klasse; die Nebelscheinwerfer waren nun rund. Der 3,0-Liter-V6 mit 170 kW (231 PS) (R 280) kam als Basisbenzinmotor ins Modellprogramm und der R 280 CDI mit 140 kW (190 PS) als Basisdieselmotor. Der R 500 wurde, wie in allen Baureihen auch, überarbeitet und leistet seitdem 285 kW (388 PS). Seit der Modellpflege wurden mehr heckgetriebene Varianten angeboten.

Große Modellpflege (2010–2017) 

Ende März 2010 wurden erste Bilder der großen Modellpflege veröffentlicht; am 18. September 2010 begann ihre Auslieferung. Die Motorhaube hat eine stärkere Pfeilung und einen großen Kühlergrill mit drei Lamellen, einen breiter wirkenden Frontstoßfänger mit Tagfahrleuchten und Nebelscheinwerfern sowie neu entworfene Scheinwerfer. Optional waren Tagfahrleuchten in LED-Technik zusammen mit abgedunkelten Bi-Xenon-Scheinwerfern erhältlich. Entfallen ist hingegen das aktive Kurvenlicht und der integrierte Zusatzscheinwerfer für das Fernlicht. Die Heckleuchten wurden überarbeitet und erhielten LED-Leuchten. Im Heckstoßfänger wurden Reflektoren eingearbeitet. Außerdem gibt es unter dem Stoßfänger einen Diffusor in schwarz mit integrierten und verchromten Endrohrblenden. Die Seitenspiegel wurden durch die der C-Klasse ersetzt. Der Innenraum wurde nur leicht überarbeitet (ein neues Lenkrad, mehr Ausstattungsfarben erhältlich).

Die R-Klasse konnte mit dem optionalen AMG-Sport-Paket Interieur bestellt werden. Dieses Paket beinhaltet neben AMG-Sportsitzen in Nappaleder komplett elektrisch verstellbare Vordersitze mit Multikontur-Funktion, AMG-Sportlenkrad mit Schaltpaddles, Fußmatten mit AMG-Schriftzug, Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen und ein Innenraumlicht-Paket. Für die äußere Erscheinung der R-Klasse gab es zwei Pakete: So beinhaltet das Chrom-Paket eine größere Anzahl an Chromapplikationen. Das „Sport-Paket Exterieur“ enthält das Chrom-Paket plus 20-Zoll-Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, wärmedämmendes Glas blau und Stahlfederung vorn sowie eine Luftfederung mit Niveauregulierung hinten. Erstmals gab es die R-Klasse seit Herbst 2010 als 5-, 6- oder 7-Sitzer. Außerdem kamen erstmals der Totwinkel-Assistent sowie Neck-Pro-Komfortkopfstützen zum Einsatz. Bei den Motoren wurde nur der R 350 CDI 4MATIC überarbeitet. Hier kam nun der neue OM 642 LS-Dieselmotor zum Einsatz: Er leistet 195 kW (265 PS) und 620 Nm.

Sondermodell Grand Edition 

Ab Herbst 2009 bis zur Modellpflege im Herbst 2010 legte Mercedes ein Sondermodell namens Grand Edition auf. Dieses beinhaltet 20 Zoll große, zweifarbige AMG-Leichtmetallfelgen und abgedunkelte Heckleuchten. Darüber hinaus sind alle Scheiben, wie bei den früheren Avantgarde-Ausstattungslinien, blau getönt. Bi-Xenon-Scheinwerfer inkl. Kurven- und Abbiegelicht sind serienmäßig vorhanden. Ein weiteres Merkmal der Grand Edition ist das LED-Tagfahrlicht in der Frontschürze, das dem der E- und S-Klasse vom Aussehen her ähnelt. Im Innenraum lässt sich das Sondermodell an speziellen Holzzierteilen mit Chromapplikationen und an einem „AMG-Ergonomie-Sportlenkrad“ mit Schaltwippen erkennen. Außerdem gibt es eine Pedalerie aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen. Das Sondermodell war mit allen Motoren und Radständen kombinierbar.

Technische Daten 
Die Fahrzeuge der R-Klasse wurden ab Januar 2006 in folgenden Varianten angeboten (alle Modelle mit Zusatz 4MATIC oder AMG haben Allradantrieb, die übrigen haben Hinterradantrieb):

Ottomotoren
Datenblätter der Daimler AG ( (PDF, ca. 400 kB),  (PDF, ca. 1,01 MB),  (PDF, ca. 720 kB))

Dieselmotoren

Zulassungszahlen 
Zwischen 2005 und 2013 sind in der Bundesrepublik Deutschland 18.680 Fahrzeuge der Baureihe 251 neu zugelassen worden – die meisten davon im ersten vollen Verkaufsjahr 2006.

Weblinks 

 Modellgeschichte, Illustrationen und technische Angaben zur R-Klasse auf der Website des Herstellers
 Vollständige Preisliste (Mercedes-Benz Österreich, Stand Mai 2012)
 Freigegebene Felgen/Reifen-Kombinationen (PDF, ca. 976 kB)

Einzelnachweise 

251
Van
Kombi